Зуни:

 Зуни — индейский народ группы пуэбло на юго-западе США.
 Зуни — язык народа зуни, является изолированным.
 Зуни — резервация народа зуни.
 Зуни — река в американских штатах Аризона и Нью-Мексико, приток Литтл-Колорадо.
 Зуни-Бандера — вулканическое поле.
 Зуни — американская ракета